Мехбаза — название населённых пунктов в России:
 Мехбаза — посёлок в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Мехбаза — посёлок в Тихвинском районе Ленинградской области.
Мехбаза — до 1965 г. название посёлка Чекша в Прилузском районе Коми.